Daniel Lopar, né le  à Kreuzlingen, est un footballeur suisse.

Biographie 

Il évolue au poste de gardien au FC Saint-Gall. Il a été formé au FC Wil, club avec lequel il remporte la coupe de Suisse en 2004. Début 2006 le jeune espoir rejoint le FC Thoune dans le cadre d'un prêt afin de pallier le départ du gardien Eldin Jakupović. Depuis la saison 2006-2007, il joue au FC Saint-Gall.

Statistiques

Palmarès 
Il remporte la coupe de Suisse en 2004 avec le FC Wil.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en avril 1985
Naissance à Kreuzlingen
Footballeur suisse
Sportif thurgovien
Gardien de but au football
Joueur du FC Wil
Joueur du FC Aarau
Gardien de but du FC Thoune
Joueur du FC Saint-Gall